ДС-П1-И (Индекс ГРАУ: 11Ф620) — советский спутник, использовавшийся для юстировки радиолокационных станций в период с 1966 по 1977 годы. Спутник был разработан в КБ «Южное» и является частью серии ДС. Стабилизация аппарата осуществлялась вращением, масса спутника составляла от 193 до 201 кг, вывод спутников на орбиту осуществлялся ракетой-носителем 11К63 «Космос-2».

Список запусков 
Всего было запущено 19 аппаратов, один запуск был неудачным.

Приведённые параметры орбиты соответствуют официально объявленным в сообщении ТАСС значениям.

Примечания 

Советские искусственные спутники Земли
Калибровочные и юстировочные космические аппараты
Космические аппараты по алфавиту